Beatrice Alemagna (1973-), une autrice et illustratrice italienne, vivant en France depuis 1997 ;
  ;
 Giovanni d'Alemagna (~1411-1450), un peintre d'origine allemande qui a été actif en Italie pendant la Renaissance italienne.

Voir aussi 
 Carlo re d'Allemagna, un dramma per musica en trois actes du compositeur italien Alessandro Scarlatti